Firefly — десятий студійний альбом англійської групи Uriah Heep, який був випущений 7 грудня 1976 року.

Композиції 
 The Hanging Tree — 3:40
 Been Away Too Long — 5:03
 Who Needs Me — 3:39
 Wise Man — 4:40
 Do You Know — 3:12
 Rollin' On — 6:21
 Sympathy — 4:44
 Firefly — 6:21

Джерела 
 Firefly  allmusic
 Firefly  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Uriah Heep